Parmi les confrontations opposant les équipes nationales de rugby à XV de France et de Nouvelle-Zélande, on retrouve notamment :
 le match Nouvelle-Zélande - France de 1987, disputé le  à Auckland ;
 le match Nouvelle-Zélande - France de 1994, disputé le  à Auckland ;
 le match Nouvelle-Zélande - France de 1999, disputé le  à Londres ;
 le match France - Nouvelle-Zélande de 2011, disputé le  à Auckland.